A qualificatória masculina da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu no North Greenwich Arena de Londres em 28 de julho. Os resultados determinaram os classificados para as finais das oito melhores equipes, os 24 melhores ginastas na final individual geral e os 8 ginastas classificadas para as finais por aparelhos (salto, solo, cavalo com alças, argolas, barras paralelas e barra fixa). 

A competição foi dividida em três subdivisões, disputadas às 11h, 15h30 e 20h no horário local.

Ordem de partida

Subdivisão 1

Grupo misto 3

Grupo misto 4

Subdivisão 2

Grupo misto 1

Grupo misto 5

Grupo misto 6

Subdivisão 3

Grupo misto 2

|}

Resultados
 Qualificado para a final indicada.

1Para a classificação no individual geral é considerado apenas a nota do primeiro salto e para a classificação às finais do aparelho é considerado a média de dois saltos.

Geral

Ligações externas

Qualificacao masculina